Pinot se lahko nanaša na več vrst vinske trte in posledično, vin:

 Beli pinot - tudi beli burgundec, (pinot blanc)
 Sivi pinot - tudi rulandec (pinot gris)
 Modri pinot - tudi modri burgundec (pinot noir)
 Pinot meunier